Davila oder Dávila ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Dávila (1954), mexikanischer Boxer
 Alejandro Santo Domingo Davila (* 1977), kolumbianisch-US-amerikanischer Unternehmer
 Alexandru Davila (1862–1929), rumänischer Schriftsteller, Dramatiker und Diplomat
 Amparo Dávila (1928–2020), mexikanische Schriftstellerin und Dichterin
 Antonio Sancho Dávila de Toledo y Colonna (1590–1666), spanischer Adliger und General

 Carol Davila (1828–1884) französisch-rumänischer Arzt, Physiker und General
 Desiree Nicole Davila (* 1983), US-amerikanische Langstreckenläuferin, siehe Desiree Linden
 Diego Dávila Coello y Pacheco (um 1620–um 1680), spanischer Offizier und Kolonialverwalter
 Enrico Caterino Davila (1576–1631), italienischer Staatsmann und Historiker
 Fausto Dávila (1858–1928), honduranischer Politiker, Präsident 1924
 Félix Córdova Dávila (1878–1938), puerto-ricanischer Politiker
 Fernando Dávila (* 1930), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Fidel Dávila Arrondo (1878–1962), spanischer Offizier
 Francisco José Tigerino Dávila (* 1963), nicaraguanischer Geistlicher, Bischof von Bluefields
 Gustavo Dávila (1985–2014), kolumbianischer Fußballspieler
 Hugo Dávila (* 1948), mexikanischer Fußballspieler
 Jacques Davila (1941–1991), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jesús González Dávila (1940–2000), mexikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 John Bryant Davila (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 José Davila, puerto-rikanischer Jazzmusiker
 José Luis González Dávila (La Calaca; 1942–1995), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Davila (* 1946), chilenisch-australischer Künstler
 K.D. Dávila, mexikanisch-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin

 Martín Dávila Gándara (* 1965), mexikanischer Bbischof
 Miguel R. Dávila (Miguel Rafael Dávila Cuellar; 1856–1927), honduranischer Politiker, Präsident 1907 bis 1911
 Mimi Davila (* 1990), bulgarisch-kubanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Komikerin
 Nicolás Gómez Dávila (1913–1994), kolumbianischer Philosoph
 Óscar Dávila (* 1975), nicaraguanischer Fußballschiedsrichter

 Roberto Antonio Dávila Uzcátegui (1929–2021), venezolanischer Geistlicher, Weihbischof in Caracas
 Ulises Dávila (* 1991), mexikanischer Fußballspieler
 Víctor Dávila (* 1997), chilenischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ávila (Familienname)